Postaci:
 Richard Nixon – 37. prezydent USA,
 Lewis Nixon – amerykański wojskowy,
 Lewis Nixon (inżynier okrętownictwa),
Filmy:
 Nixon – film z 1995 roku wyreżyserowany przez Olivera Stone’a,
 Frost/Nixon – film z 2008 roku w reżyserii Rona Howarda.
Miejscowości w USA:
 Nixon – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Washoe,
 Nixon – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler,
 Nixon – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Gonzales.
Gminy w USA:
 Nixon (ang. Nixon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie De Witt,
 Nixon (ang. Nixon Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey.
Inne:
 Nixon Watches – amerykańska firma zajmująca się projektowaniem zegarków i akcesoriów.